Michelangelo Merisi da Caravaggio – włoski malarz okresu baroku
 Caravaggio – miejscowość i gmina we Włoszech
 Caravaggio – film w reżyserii Dereka Jarmana